Korven kan avse

 Korven (sketch) – en svensk sketch skriven 1961
 Korven (bok) – en barnbok av Anna-Clara Tidholm
 Korven (Zola) –  en bok av Émile Zola

Se även 
 Korv